Jan II. Veliký (29. června 1397/98 – 20. ledna 1479) byl králem navarrským, aragonským, valencijským, jako Jan I. sicilským a hrabětem barcelonským.

Původ 
Jeho předkové z matčiny strany náleželi k burgundské dynastii a z otcovy k Trastámarské. Jan přišel na svět jako třetí dítě aragonského královského páru Ferdinanda I. a Eleonory. Měl staršího bratra Alfonse (1396–1458) a sestru Marii (1396–1445). Z mladších sourozenců se dospělosti dožili Jindřich (asi 1400–1445), Eleonora (1402–1445) a Petr (1406–1438).

Potomci 
10. června 1420 se v Pamploně oženil s navarrskou infantkou Blankou, která mu porodila čtyři děti:
 Karel z Viany (1421–1461), titulární navarrský král, ⚭ 1439 Anežka Klevská (1422–1448)
 Jana (1423–1425)
 Blanka (1424–1464), ⚭ 1440 Jindřich IV. Kastilský (1425–1474), budoucí král kastilský a leónský, roku 1453 manželství anulováno
 Eleonora (1425–1479), navarrská královna, ⚭ 1436 Gaston IV. z Foix (1422–1472)
Po šesti letech vdovství se Jan v roce 1447 oženil s Janou Enríquez. Z tohoto manželství se narodili:
 Elinor (1447), zemřela v dětském věku
 Ferdinand II. (1452–1516), král aragonský, sicilský, kastilský, neapolský, sardinský a navarrský
 ⚭ 1469 Isabela Kastilská (1451–1504), královna Kastilie a Leónu
 ⚭ 1505 Germaine z Foix (1488–1536)
 Johana (1455–1517), ⚭ 1477 Ferdinand I. Ferrante (1423–1494), neapolský král
 Marie (1455), zemřela v dětském věku

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Aragonští infanti
Aragonští králové
Sicilští králové
Valencijští králové
Navarrští králové
Hrabata barcelonská
Muži
Pohřbení v klášteře Poblet
Narození ve 14. století
Úmrtí v roce 1479
Rytíři Řádu zlatého rouna
Narození 29. června
Úmrtí 20. ledna
Úmrtí v Barceloně
Osoby s nejistým datem narození
Úmrtí 19. ledna